A férfi egyes címvédője az argentin Juan Martín del Potro volt, aki azonban májusi operációja után csak augusztusban kezdett edzeni, ezért nem indult el a versenyen. Az argentin játékos az open era időszakában a harmadik olyan címvédő, aki nem vett részt a következő évi US Openen, 1971-ben  Ken Rosewall, 2003-ban  Pete Sampras maradt távol címvédőként a viadaltól, utóbbi azért, mert visszavonult a 2002-es győzelmét követően. A címvédő távollétében a verseny két nagy esélyese a svájci Roger Federer és a spanyol Rafael Nadal volt, Federer azonban elvesztette az elődöntőt Novak Đoković ellen. A döntőben Đoković négy játszmában kikapott Nadaltól, aki ezzel elérte a karrier Grand Slamet.

Kiemeltek 

 Rafael Nadal (győztes)
 Roger Federer (elődöntő)
 Novak Đoković (döntő)
 Andy Murray (harmadik kör)
 Robin Söderling (negyeddöntő)
 Nyikolaj Davigyenko (második kör)
 Tomáš Berdych (első kör)
 Fernando Verdasco (negyeddöntő)
 Andy Roddick (második kör)
 David Ferrer (negyedik kör)
 Marin Čilić (második kör)
 Mihail Juzsnij (elődöntő)
 Jürgen Melzer (negyedik kör)
 Nicolás Almagro (harmadik kör)
 Ivan Ljubičić (első kör)
 Márkosz Pagdatísz ''(első kör)

 Gaël Monfils ''(negyeddöntő)
 John Isner ''(harmadik kör)
 Mardy Fish ''(negyedik kör)
 Sam Querrey ''(negyedik kör)
 Albert Montañés ''(negyedik kör)
 Juan Carlos Ferrero ''(harmadik kör)
 Feliciano López ''(negyedik kör)
 Ernests Gulbis ''(első kör)
 Stanislas Wawrinka ''(negyeddöntő)
 Thomaz Bellucci ''(második kör)
 Fernando González ''(első kör, térdsérülés miatt feladta)
 Radek Štěpánek ''(első kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(második kör)
 Juan Mónaco ''(első kör)
 David Nalbandian ''(harmadik kör)
 Lleyton Hewitt ''(első kör)

 Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

 Döntők 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Negyeddöntő
| RD2=Elődöntő
| RD3=Döntő
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Fernando Verdasco
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=25
| RD1-team3= Stanislas Wawrinka 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=67
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=3
| RD1-score3-5=3
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Mihail Juzsnij
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=3
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5=6
| RD1-seed5=17
| RD1-team5= Gaël Monfils
| RD1-score5-1=62
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=2
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Novak Đoković
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Robin Söderling
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=5
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Roger Federer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=7
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Mihail Juzsnij
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Novak Đoković
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=7
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Roger Federer
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=2
| RD2-score4-5=5
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Novak Đoković
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=2
| RD3-score2-5=
}}

Felső ág

Első szakasz 
 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Jérémy Chardy 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Ernests Gulbis 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= David Nalbandian
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=66
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Rik de Voest
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Florent Serra
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Florian Mayer
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Pere Riba 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=61
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Adrian Mannarino
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=7
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Fabio Fognini 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Fernando Verdasco 
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5=6
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= David Ferrer 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Benjamin Becker
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=7
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Jérémy Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=0
| RD2-score04-4=62
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=31
| RD2-team05= David Nalbandian
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Florent Serra
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Adrian Mannarino
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Fernando Verdasco
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=10
| RD3-team01= David Ferrer 
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=31
| RD3-team03= David Nalbandian
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Fernando Verdasco
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=
| RD4-seed01=10
| RD4-team01= David Ferrer 
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2='''7
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=3
| RD4-score01-5=64
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 
 
 

F1